Duša je lahko:

 duša, pojem v filozofiji, religiji in psihologiji
 Duša, žensko osebno ime
 Duša, priimek več znanih ljudi